Don Bosco (1815-1888), ou saint Jean Bosco, est un prêtre italien qui se consacra aux jeunes, aux orphelins. Don Bosco peut aussi désigner :

Patronymes 
 Salésien de Don Bosco, religieux ou religieuse de l’ordre créé par Jean Bosco.

Toponymes 

 Don Bosco, localité argentine du  de Quilmes, dans la banlieue sud de Buenos Aires ;
 Don Bosco, quartier de Comodoro Rivadavia, situé dans le département d'Escalante, province de Chubut, en Argentine ;
 Don Bosco, quartier de Rome tenant son nom de la basilique San Giovanni Bosco ;
 ,  panaméen situé dans le district de Panamá.

Bâtiments 
 Basilique San Giovanni Bosco, basilique mineure construite à Rome en 1952, portant le nom de saint Jean Bosco. Elle abrite le  titre cardinalice San Giovanni Bosco in via Tuscolana depuis 1965.
 
 Église Notre-Dame-Auxiliatrice de Nice, parfois appelée « église Don Bosco ».

Instituts 
  : 
 Institut Don Bosco (Verviers), établissement d’enseignement secondaire technique et professionnel fondé par les salésiens, situé à Verviers (province de Liège, Région wallonne) en Belgique.
 Institut Don Bosco (Woluwe-Saint-Pierre), établissement d’enseignement secondaire technique et professionnel fondé par les salésiens, situé à Woluwe-Saint-Pierre (région de Bruxelles-Capitale) en Belgique.
 Institut supérieur de philosophie et des sciences humaines Don Bosco (ISPSH), institution privée d’enseignement supérieur située à Lomé, la capitale du Togo.

Cinéma 
 , un film italien de  sorti en 1988.

Voir aussi 
 Bosco